Jaume Sastre Moll (Palma, 1947); Cursà estudis a l'Escola de Magisteri de Palma (1963 –1969); Llicenciat en Història Medieval per la Universitat de Barcelona (1974), i Doctor en Historia General per la UIB (1987). Col·laborà amb el Museu de Mallorca en nombroses excavacions arqueològiques juntament amb el Dr. Guillem Rosselló Bordoy (anys 1967 – 1976), entre elles l'excavació de la naveta meridional de Rafal Rubí (Menorca). Des de 1975 a 1979 fou Director del Col·legi Verge de Montserrat de Palma i professor de l'IES Ramón Llull de Palma (1989-2002), any en què accedí a la plaça de professor Titular de la UIB (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts) fins a l'any 2014 i com a professor Emèrit fins 2016.

Formà part com a Membre del Comitè Organitzador del IV Congrés Internacional de Pedra en sec (Mallorca, 1994) i actuà d'assessor tècnic del  Pla de Catedrals de la Seu de Mallorca (1998 – 2002). Membre de la Societat Arqueològica Lul·liana de Palma i de l'Institut Menorquí d'Estudis. Ha impartit conferències i ha participat en nombrosos Congressos, tan nacionals com internacionals. A més d'un centenar d'articles publicats a revistes científiques, és autor d'uns vint llibres d'Història Medieval, d'Arqueologia i d'Etnologia, tot i que els seus principals treballs s'han centrat sobre la Història de l'Edat Mitjana a les Balears.

L'any 1992 fou guardonat amb el Premi d'Investigació Ciutat de Palma,  i el 2007 amb el Premi 8 d'agost de la Ciutat d'Eivissa

Obra publicada

D'Història medieval a Mallorca 
 La aportación mallorquina a la Armada Santa (1398-1400) (BSAL 1980).
 Menorca dins la Quatre Grans Cròniques Catalanes (Editorial Nura 1982).
 El Primer llibre de Fàbrica i Sagristia de la Seu de Mallorca, 1327–1345 (Col·lecció La Seo nº 2, Mallorca 1994).
 Alguns aspectes de la vida quotidiana a la Menorca medieval (CECEL, Mallorca 1995).
 Alguns aspectes de la vida quotidiana a Ciutat de Mallorca (època medieval) (CECEL Mallorca 1997).
 Els llibres d'obra del Palau Reial de l'Almudaina (1309–1314) (UIB 2001).
 La catedral de Mallorca (1390–1430), la prelatura de Lluís de Prades i Arenós (Consell de Mallorca 2007).
 del reino de Mallorca durante su época de esplendor (UIB 2008).
 L'exportació de sal i pega des de l'illa d'Eivissa (1300–1343) (Consell d'Eivissa 2010).
 El Llibre groc de la Seu (Col·lecció La Seu nº 4, 2012).
 El desenvolupament urbà, social, econòmic i institucional de la vila d'Alaior a l'època medieval (Ajuntament d'Alaior 2012).
 El Llibre Verd de la Seu de Mallorca (Col·lecció La Seu nº 16, 2017).
 La dona medieval a la Ciutat de Mallorca (s. XII – XV) Palma 2017.

D'Història medieval de Menorca 
 La administración Municipal: A “Las Instituciones de Menorca en el siglo XVIII. El fondo documental de Francesc Seguí (Palma 1986).

 El desenvolupament urbà, social, econòmic i institucional de la vila d'Alaior a l'època medieval (Ajuntament d'Alaior 2012)
 La dona a Menorca a l'època medieval (Ciutadella 2018).
 El desenvolupament institucional de l'illa de Menorca, a l'època medieval, (1300 – 1450) (Ciutadella 2019).

Arqueologia de Menorca 
 El vaso de fondo alto menorquín. Estudio tipológico y decorativo. Trabajos del Museo de Menorca nº 3. (Palma 1985).

Etnologia de Menorca 
 Las barracas menorquines. Construcciones rurales de piedra seca. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear Maó 1989).
 Fabricants de calçat d'Alaior (1900 – 1975). Monografies Alaiorenques nº 12. Ajuntament d'Alaior 2006. (Amb la col·laboració de M. Àngels Sastre Genestar).

Etnologia de Mallorca 
 Els brodats a Mallorca. Edicions Cort, Palma 1996.

Història Contemporània 
 David Glasgow Farragut. A, Amèrica, l'altra Història de les Balears. Col·lecció Balears i Amèrica nº 7 (Mallorca 1992).
 Menorquins a la Florida. A, Amèrica, l'altra Història de les Balears. Col·lecció Balears i Amèrica nº 16 (Mallorca 1992).

Referències 

Historiadors palmesans